

Személy 
 Abaj (1845–1904) kazak költő, énekmondó, filozófus és műfordító

Földrajzi hely 
  Kazahsztán
 Abaj, város a Karagandi terület Abaj kerületében
 Abaj kerület, a Karagandi terület egyik közigazgatási egysége
 Abaj kerület, a Kelet-Kazahsztáni terület egyik közigazgatási egysége
 Abaj sugárút, Almati egyik, három kerületén átvezető, 9,4 km hosszú, kelet-nyugati irányú főútvonala
 Abaj sugárút, Asztana (ideiglenes nevén Nur-Szultan) egyik központi, 5,3 km hosszú főútvonala
 Abaj sugárút, Taraz központi, észak-déli irányú főútvonala
 Abaj, metróállomás, állomás az Almati metró 1-es vonalán az Almali és a Bajkonur állomások között

Hasonló 
  Görögország
 Abai, város az ókori, Delphoit is magában foglaló Fókida területén
  Guatemala
 Takalik Abaj, maja–olmék régészeti terület Guatemala délnyugati részén